Автономная зона Капитолийского холма (; CHAZ; другое название — Организованный (Оккупационный) протест Капитолийского холма; ; CHOP) — непризнанная (самопровозглашённая) автономия, существовавшая в июне 2020 года на территории центральной части Сиэтла (район Капитолийский холм), не будучи подконтрольной каким-либо органам государственной власти. Административные и полицейские функции исполнялись инициативными гражданами.

Автономная зона Капитолийского холма была провозглашена 8 июня 2020 года протестующими преимущественно левого толка в рамках антирасистских протестов в США и упразднена 1 июля в результате полицейской операции.

Предыстория 
В 2012 году Сиэтл уже становился ареной «антикорпоративных акций» Захвати Уолл-стрит. Во время этих акций проявила себя Кшама Савант, впоследствии сыгравшая активную роль в событиях 2020 года.

Гибель Джорджа Флойда в результате остановки сердца, вызванной насильственными действиями полицейского Дерека Шовина, 25 мая 2020 года спровоцировала антирасистские протесты в США, которые начались в Миннеаполисе и очень скоро распространились на все США, а затем и за их пределы. На этом фоне активизировались силы левого толка, которые стали способствовать расширению политических требований к властям США и повышению организованности протестов.

Ход событий 

8 июня 2020 года, в разгар протестов, сиэтлские активисты сосредоточились в районе Капитолийского холма, где провозгласили создание Автономной зоны Капитолийского холма, сокращённо CHAZ. Территория CHAZ, занявшая около шести кварталов, была забаррикадирована. Районный полицейский участок был оставлен силовиками, и занявшие его протестующие провозгласили здание «Народным департаментом». Примерно в это же время протестующие, возглавляемые членом городского совета и активисткой «» Кшамой Савант, вошли в здание городской мэрии, однако вскоре вернулись на территорию CHAZ.

Активисты организовали в CHAZ политический и культурный центры, а также попытались наладить распределение продовольствия. Полицейские функции взяли на себя вооружённые гражданские лица, в частности группировка рэппера Razpy (Раз Симон).

Согласно информации, опубликованной на сайте CHAZ, зона не имела формальной структуры. Системная структура территории строилась по анархическому принципу самоуправления.

9 июня протестующие огласили основные программные требования к правительству Сиэтла.

Примерно с 15 июня в качестве равнозначного названия CHAZ стал использоваться термин «Организованный протест Капитолийского холма» или «Оккупационный протест Капитолийского холма», сокращённо «CHOP».

16 июня между городскими властями Сиэтла и активистами CHAZ/CHOP были достигнуты соглашения, согласно которым блокпосты протестующих заменяются бетонными блоками, расставленными в шахматном порядке, что должно сделать возможным проезд транспорта и автомобилей экстренных служб, а территория «автономной зоны» сокращается с 6-7 кварталов до 3. Данные уступки со стороны протестующих вызваны решением городского совета Сиэтла выполнить требования протестующих по части запрета на использование полицией удушающих приёмов, а также слезоточивых газов и перцовых растворов.

20 июня в результате стрельбы на территории Зоны погиб один человек.

24 июня власти восстановили полицейский участок, который с момента основания CHAZ контролировался протестующими. Вечером того же дня так называемый «Комитет солидарности» с автономной зоной объявил «проект» завершённым. В свою очередь, один из активных жителей автономной зоны, рэпер Раз Симон, которого часто, вероятно ошибочно, называют лидером и «военачальником» CHAZ, заявил, что многие демонстранты начали массово покидать территорию зоны. Некоторые СМИ назвали Автономную зону Капитолийского холма ликвидированной, однако некоторые активисты оспорили этот факт и выразили готовность к дальнейшему сопротивлению.

1 июля утром полиция провела операцию по зачистке Автономной зоны Капитолийского холма, тем самым ликвидировав её. Полиция Сиэтла приказала протестующим разойтись, дав им восемь минут, затем начала производить задержания. В ходе полицейской операции было арестовано 10 человек. В департаменте полиции заявили: «В связи с продолжающимся насилием и проблемами общественной безопасности... мэр Дженни Дуркан издала распоряжение об освобождении территории. Сегодня утром в районе будет полиция Сиэтла, которая будет выполнять приказ мэра».

Примечания

Ссылки 
 Войти в Зону: репортаж из Автономной Зоны Кэпитол-Хилл в Сиэтле // Автономное действие. 11 июня, 2020 - 09:24

Июнь 2020 года
2020 год в США
Президентство Дональда Трампа
События 8 июня
Сепаратизм в США
Массовые беспорядки в США
Сиэтл